Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 774 dans le monde.

 Route 774 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 774 en Finlande
 Route nationale 774 en France